Новая Поляна — название населённых пунктов в России:

 Новая Поляна — село в Зубово-Полянском районе Мордовии.
 Новая Поляна — деревня в Болотнинском районе Новосибирской области.
 Новая Поляна — посёлок в Мокшанском районе Пензенской области.
 Новая Поляна — хутор в Зерноградском районе Ростовской области.
 Новая Поляна — деревня в Сараевском районе Рязанской области.
 Новая Поляна — посёлок в Кирсановском районе Тамбовской области, упразднён в 2017 г.
 Новая Поляна  — деревня в Лаишевском районе Татарстана.

См. также 

 Новые Поляны